Bjørn Helge Semundseth Riise (Ålesund, 21 de junho de 1983) é um futebolista norueguês que atua como meia. Atualmente, joga pelo Aalesunds Fotballklubb.

É o irmão mais novo do também futebolista John Arne Riise .

Naturais de Ålesund
Futebolistas da Noruega
Futebolistas do Fulham F.C.
Futebolistas do Aalesunds Fotballklubb